Cametá (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Cametá (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pará